Love Me Tender (film), de eerste film van Elvis Presley uit 1956
 Love Me Tender (lied), een lied van Elvis Presley uit de gelijknamige film
 Love Me Tender (album), een soundtrack-album van Elvis Presley van de gelijknamige film, met daarop het lied Love me tender
 Love Me Tender (musical), de Nederlandse versie van een Amerikaanse musical gebaseerd op de grootste hits van Elvis Presley